William Vane ist der Name folgender Personen: